Umm al-kitāb (arabisch „Mutter des Buches“) steht für:

 Umm al-kitāb, nach muslimischer Vorstellung bei Gott befindliche Urfassung des Korans, siehe Koran #Theologische Diskussionen über das Wesen des Korans
 Umm al-kitāb, erste Sure des Korans, siehe al-Fātiha
 Umm al-kitāb (islamisch-gnostisches Werk), persisches islamisch-gnostisches Werk